Кількісна оцінка. Кількісний вміст фізичної величини, обсяг чого-небудь.
 Величина грошової оплати або винагороди за що-небудь.
Розмір геному
 Номер, що вказує на величину якого-небудь одягу, взуття.
 Величина, масштаб якого-небудь явища; сила, міра вияву чого-небудь.
 Віршовий розмір (поезія) — регулярно повторювана комбінація тих або інших елементів фонетичної будови мови, яка служить одиницею визначення віршового ритму.
 Музичний розмір (музика) — конкретне вираження того чи іншого музичного метра в певних ритмічних одиницях; кількість долей певної довжини, що утворюють такт.
 Розмір (дані) — у системах обробки інформації — довжина (в бітах, байтах) слова, програми, елемента даних.
Розмір програми — довжина програми в бітах, байтах, в операторах, командах або рядках.
 Розмір кроку — у комп'ютерній графіці — відстань між сусідніми адресовними точками поверхні відображення.
 Розмір (техніка) — числове значення лінійної величини (діаметра, довжини тощо) у вибраних одиницях вимірювання.

Джерела

Див. також
Кількість
Обсяг
Об'єм
Трафік
Навантаження